Джош Уинк (), истинско име Джошуа Уинкълмен, e диджей, продуцент и създател на лейбъл.

Биография 
Роден е във Филаделфия, САЩ. Още на 13-годишна възраст започва да работи като диджей. Джош Уинк миксира техно, ейсид, хаус, дръм енд бейс. През 1995 г. излизат няколко негови хита, сред които: Don`t Laugh, I`m Ready и Higher State Of Consciousness, който става един от хитовете и в европейските класации. Той има още много клубни хитове като How`s Your Evening So Far? (с Lil Louis) и Superfreak (Freak). Веднага след това започва да миксира за FC Kahuna, Paul Oakenfold, Depeche Mode, Towa Tei и други. Той работи още и с Ursula Rucker и Trent Reznor от групата Nine Inch Nails
Джош Уинк създава, с помощта на King Britt през октомври 1994 г. успешния лейбъл Ovum Recorings. Уинк записва музика под псевдонимите: Wink, Winks, Winc, Winx, The Crusher, E-Culture и Size 9.

Дискография 
 „20 to 20“ – Label: Ovum / System Recordings, (21 октомври, 2003)
 „Profound Sounds Vol. 2“ – Label: Ovum / System Recordings, 1 юли 2003
 Track Listing
 Form Is Emptiness – Swayzak
 Interrupt – Timeblind
 Tracks for a Weirder Day (Joshua Main Mix) – Rithma
 Superfreak (Freak) (Blackkat Mix) – Josh Wink
 What You Say Is More Than I Can say
 Lick
 Make a Move
 Oakish – Josh Wink
 Yard Work
 Auburn – David Alvardo
 Rilis 6 Loop 2 – Rino Cerrone
 Late Night EP
 E Series 2 – Frankie Bones
 Future Primitive – Johannes Heil
 Confined (UK Gold Remix) – UK Gold
 Compass (Wink South Philly Acid Pass) – Dave Clarke
 How`s Your Evening So Far? – Lil Louis
 Evil Acid – Josh Wink
 Superfreak (Freak) – Josh Wink
 What u Mean To Me(Wink Remix)
 „Profound Sounds Vol. 1“ – Label: System Recordings, 25 март 2003
 Track Listing
 D2 – Johannes Heil and Heiko Laux
 Anjua (Sneaky 3) – K.A.B
 When the Funk Hits the Fan (mood ii swing when the dub hits the fan) – Sylk 130
 What's the Time, Mr. Templar? – J Dahlback
 Vol. 1 – Care Company
 Political Prisoner – Gez Varley presents Tony Montana
 Pop Kulture – DOZIA
 K-Mart Shopping [Hi-Fi Mix] – Merio's Dubwork Meets Kathy Lee
 Lovelee Dae [Eight Miles High Mix] – BLAZE
 Sweat – Stacey Pullen presents Black Odyssey
 Silver – Christian Smith and John Selway
 Untitled – Josh Wink
 Boom Box – Sound Associates
 Track 2 – Percy X
 „Herehear“ – Label: System Recordings, 25 март 2003
 „How`s Your Evening So Far (French Kiss 2)“ – Label: Phantom Sound, 31 юли 2000
 „Track 9“ – Label: Msi, 17 август 1999
 „Profound Sounds Vol. 1“ – Label: Sony, 13 юли 1999
 Track Listing
 D2 – Johanes Heil
 Anjua (Sneaky 3)
 When the Funk Hits the Fan (Mood II Swing When the Funk Hits the Fan)
 What's the Time, Mr. Templar?
 Vol. 1
 Political Prisoner – Tony Montana
 Pop Kulture – DOZIA
 K-Mart Shopping (Hi-Fi Remix)
 Lovelee Dae (Eight Miles High Mix)
 Sweat – Stacey Pullen
 Silver – John Selway
 Boom Box – Sound Associates
 Track 2 – Percy X
 „Simple Man“ – Label: Pid, 4 август 1998
 „Herehear“ – Label: Sony, 16 юни 1998
 „Simple Man (US)“ – Label: Sony, 19 май 1998
 „Sixth Sense“ – Label: Sony, 17 март 1998
 „Higher State Of Consciousness (`96 Remix)“ – Label: Zyx, 31 декември 1996
 „United Dj`s Of America, Vol. 3: Philadelphia“ – Label: DMC America, 28 февруари 1995
 Track Listing
 Begged Out – Murk
 Check This Out
 Bang the Box
 How's the Music – Winx
 Losing Control
 It's All We Know
 Wibler
 Caffeine 4 Daze
 Into Your Space – Rozzo
 Plasmids – TATA Box
 Supernatural – Firefly
 „Higher State Of Winks Compiled“ – Label: Manifesto / Mercury Records, UK, 12 декември

Външни препратки 
 Ovum Recordings

Американски диджеи
Американски музикални продуценти
Родени във Филаделфия